Гуаита:
 Гуаита — одна из трёх башен Сан-Марино.
 Гуаита, Энрике — аргентинскийфутболист.
Гуайта:
 Гуайта, Джованни (род. 1962) — священнослужитель Русской Православной Церкви, диакон, итальянский историк, исследователь Восточного христианства и писатель.